

Re d'Inghilterra 
 Edoardo I Plantageneto, re d'Inghilterra dal 1272 al 1307
 Edoardo II Plantageneto, re d'Inghilterra dal 1307 al 1327
 Edoardo III Plantageneto, re d'Inghilterra dal 1327 al 1377
 Edoardo IV Plantageneto, re d'Inghilterra dal 1461 al 1470 e nuovamente dal 1471 al 1483
 Edoardo V Plantageneto, re d'Inghilterra dal 9 aprile al 26 giugno 1483

Altri 
 Edoardo Plantageneto, II duca di York (1373-1415), figlio di Edmondo, duca di York
 Edoardo Plantageneto, I conte di Salisbury (1473-1484), figlio del re Riccardo III
 Edoardo Plantageneto, XVII conte di Warwick (1475-1499), figlio di Giorgio, duca di Clarence.